Slange har flere betydninger:

 Slange – et krybdyr i underordenen Serpentes, som hører under ordenen af slanger og øgler
 Slange (rør) – fleksibelt rør til transport af eller kraftoverførsel ved hjælp af væske eller gas

Se også
 Slangetender – et lille køretøj, med brandslanger og pumpe til brandslukning
 Niels Pedersen Slange